Догадцево — топоним в России:

 Догадцево — деревня в Даниловском районе Ярославской области.
 Догадцево — станция в Даниловском районе Ярославской области.
 Догадцево — остановочный пункт Даниловского направления Северной железной дороги.